Pearse ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Pearse (1855–1933), britischer Illustrator und Unterstützer der Suffragetten
 Anthony G. E. Pearse (1916–2003), britischer Mediziner
 Gary Pearse (* 1953), australischer Rugby-Union-Spieler
 John Pearse (1939–2008), britischer Gitarrist
 Lesley Pearse (* 1945), britische Schriftstellerin
 Patrick Pearse (1879–1916), irischer Lehrer, Schriftsteller und Aufständischer
 Richard Pearse (1877–1953), neuseeländischer Luftfahrtpionier
 William Pearse (1881–1916), irischer Nationalist

Siehe auch:
 Pearce
 Pears
 Pearse Valley, Viktorialand, Antarktika